Riabinin kan som auktorsförkortning betyda:

 Anatoly Nikolaevich Riabinin
 Anatoly Nikolaevich Riabinin

Robotskapade auktorsförkortningar